Родна — гори на заході Румунії
 Родна  — комуна у повіті Бистриця-Несеуд в Румунії.
  — община в Чехії, в окрузі Табор